Zeptômetro
.zm - o código de país do domínio de topo (ccTLD) usado na Internet pela Zâmbia

Desambiguações de siglas

nl:Lijst van Poolse historische motorfietsmerken#ZM